Chansa ist der Familienname folgender Personen:
 al-Chansa, arabische Dichterin des 7. Jahrhunderts
 Francis Chansa (* 1974), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
 Isaac Chansa (* 1984), sambischer Fußballspieler
 Wisdom Mumba Chansa (1964–1993), sambischer Fußballspieler